Torta negra puede hacer referencia a:

Bara brith, torta negra de origen galés.
Tortita negra, factura o dulce de sartén de origen español.